Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (quarti di finale)

 Ramesh Krishnan (semifinali)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Marián Vajda (secondo turno)
 Guy Forget (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1985